Ио́н Элиаде-Рэдуле́ску (, 6 января 1802, Тырговиште, Валахия — 27 апреля 1872, Бухарест, Румыния) — выдающийся румынский поэт, просветитель и общественный деятель, один из основателей и первый президент Румынского университета. Он является одним из главных инициаторов перевода старорумынской кириллической графики на латиницу.

Занимался развитием образования и языка, автор первой румынской грамматики, писал учебники, издавал одну из первых газет Валахии — «Курьерул ромынеск» (с 1829 г.), содействовал основанию национального театра, переводил и популяризировал французскую классическую литературу. Его деятельность на ниве литературы и культуры в целом способствовала становлению национального самосознания. Входил во Временное правительство во время революции 1848 года, где занимал компромиссную позицию примирения с крупным боярством.

После поражения революции эмигрировал, вернулся в Румынию в 1854 году, во время событий 1866 года вошел в учредительное собрание.

Среди произведений — национальный эпос о валашском князе Михаиле Храбром («Mihaida», 1846) .

Ион Элиаде-Рэдулеску оказал большое влияние на становление в литературе Цезаря Болиака.

Примечания

Ссылки 
 
 

Президенты Румынской академии